Le siège ou la bataille de Tlemcen peut faire référence :
 au siège de Tlemcen en 1290 ;
 au siège de Tlemcen entre 1299 et 1307 ;
 au siège de Tlemcen entre 1335 et 1337 ;
 à la prise de Tlemcen en 1352 ;
 à la campagne de Tlemcen en 1360 ;
 à la prise de Tlemcen en 1370 ;
 à la prise de Tlemcen en 1383 ;
 à la prise de Tlemcen en 1389 ;
 à la prise de Tlemcen en 1393 ;
 à la bataille de Tlemcen en 1518 ;
 à la bataille de Tlemcen en 1550 ;
 à la campagne de Tlemcen en 1551 ;
 à la campagne de Tlemcen en 1557.

Tlemcen